České příjmení Otčenášek nosí více různých osobností:
 Jan Otčenášek (1924–1979) – český spisovatel a scenárista
 Karel Otčenášek (1920–2011) – katolický biskup královéhradecký

Související články 
 Očenášek

Česká příjmení